interior – terytorium położone w głębi kraju
 Interior – polski dramat filmowy z 2019 roku
Miejscowości w USA:
 Interior – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Interior (ang. Interior Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 Interior (ang. Interior Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson